Liang bezeichnet:
 Liang (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 eine heute nicht mehr gebräuchliche, chinesische Währungseinheit (兩), siehe Tael
 den Berg Liang (梁山) im südlichen Shandong
 den Ort Sungai Liang in Brunei
 das mukim Liang im Bruneier Bezirk Belait, siehe Liang (Brunei)

Historische Staaten in China
 Zeit der Sechzehn Reiche:
 Frühere Liang (Früheres Liang-Reich) (前涼, 317–376)
 Spätere Liang (Späteres Liang-Reich)  (後涼, 386–403)
 Südliche Liang (Südliches Liang-Reich) (南涼, 397–416)
 Nördliche Liang (Nördliches Liang-Reich) (北涼, 397–439/460)
 Westliche Liang (Westliches Liang-Reich) (西涼, 400–421)
 Zeit der Nördlichen und Südlichen Dynastien:
 Liang-Dynastie (梁, 502–557)
 Westliche Liang-Dynastie (西梁, 555–587) – Fortsetzung der Liang-Dynastie
 Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche:
 Spätere Liang-Dynastie (後梁, 907–923)

Mehrere Schriftzeichen mit der Lesung „Liang“ werden auch für chinesische Vornamen verwendet; mit Vornamen „Liang“ heißen folgende Personen:

 Sima Liang, Regent des Jin-Kaisers Hui
 Sun Liang (243–260), Kaiser der Wu-Dynastie
 Yan Liang (General) († 200), General des Warlords Yuan Shao
 Zhuge Liang (181–234), Premierminister der Shu Han und Regent des Shu-Kaisers Liu Bei

Siehe auch:
 Laing
 Leung